Tănase est un nom de famille roumain - transcrit en français sous la forme Tanase, porté notamment par :
  (1880-1945), acteur roumain.
 Maria Tănase, chanteuse roumaine.
 Virgil Tănase, écrivain, dramaturge, traducteur et philosophe roumain, né en 1945, qui fut exilé en France et opposant au régime de Nicolae Ceaușescu.

Homonymie de patronyme
Patronyme roumain